Plusieurs villes ou communes possèdent un boulevard, une avenue ou une rue Léopold III :

Avenue Léopold III à Binche
 Boulevard Léopold III à Bruxelles
 Rue Léopold III à Erquelinnes
 Rue Léopold III à Mons
 Boulevard Léopold III à Péruwelz
 Rue Léopold III à Pont-à-Celles
 Avenue Léopold III à Waterloo

Voir aussi 
 

Léopold-III Rue